Корни́ловка (), в 1934—2016 годах — Ки́рово () — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 631 человек. Почтовый индекс — 19421. Телефонный код — 4735.

Местный совет 
19421, Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н, с. Корниловка

История 
Село было волостным центром Корниловской волости Каневского уезда Киевской губернии. В селе сохранилась деревянная Спасо-Преображенская церковь 1738 года постройки. Священнослужители Спасо-Преображенской церкви:
 1795—1801 — священник Андрей Хршонстовский (Хронстовский)
 1799—1802 — священник Матвей Андреевич Сташевский (он же Станежинцов)
 1819—1823 — священник Григорий Григорьевич Сосновский
 1819 — дьячок Косма Иосифович Логвиновский
 1823 — диакон Игнат Григорьевич Сосновский
 1823 — дьячок Роман Дмитриевич Миньковский (Менковский), в 1841 году — диакон
 1823 — пономарь Степан Кириллович Левецкий (Левицкий)
 1841—1844 — священник Дмитрий Григорьевич Подгаецкий
 1844 — дьячок Федор Немеровский
 1844—1864 — пономарь Прокоп Волошин
 1863—1864 — священник Василий Молчановский
 1863—1864 — дьячок Лев Горбачевский
 1866 — священник Федор Тимофеевич Стрыжевский
 1866—1884 — дьячок Григорий Крыжановский
 1873—1884 — священник Федор Чеховский
 1902—1912 — священник Иван Воеводский
 1902—1907 — псаломщик Доментий Логгинович Кравчук
 1907 — псаломщик Марк Мороз
 1907, 1910—1913 — псаломщик Георгий Доманицкий
 1908 — псаломщик Зиновий Ганкевич
 1913—1915 — священник Петр Лисовицкий
 1915 — диакон Мартын Томченков

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Корсунь-Шевченковского района
Переименованные населённые пункты Украины